

Круте — село, Солонянський район, Дніпропетровська область

Круте — село, община Ульцинь

Круте — присілок, Велізький район, Смоленська область
 Круте — село, Тавдинський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Круті
 Крути